Classement mondial des joueurs de snooker du top 100 pour la saison 1996-1997. Les points sont calculés en additionnant les points accumulés lors des deux saisons précédentes (1994-1995 et 1995-1996).

Notes et références 

1996-1997
Classements 1996-1997
Classements 1996-1997